Usora ist:
 Usora (Fluss), ein Nebenfluss der Bosna in Bosnien und Herzegowina
 Usora (Gemeinde), eine 1998 gegründete Großgemeinde (Općina) in der Föderation Bosnien und Herzegowina, Bosnien und Herzegowina
 Banat Usora, eine historische Region in Bosnien und Herzegowina; siehe Banat
 Usora, Ortschaft in der Gemeinde Doboj, Republika Srpska, Bosnien und Herzegowina

Siehe auch:
 Mala Usora, (Kleine Usora), ein Nebenfluss der Usora
 Usoratalbahn, eine ehemalige Schmalspurbahn in Bosnien und Herzegowina
 Velika Usora, (Große Usora), ein Nebenfluss der Usora